En Pologne, Gwizdów peut désigner :
 Gwizdów, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Gwizdów, un village dans la voïvodie de Lublin